Franciaország
Villar-Saint-Anselme, település Franciaországban, Aude megyében
Villar-en-Val, település Franciaországban, Aude megyében

 Olaszország
Villar Perosa, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Villar Dora, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Villar Focchiardo, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Villar San Costanzo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében

 Spanyolország
Villar de Argañán, település Spanyolországban, Salamanca tartományban
Villar del Arzobispo, község Spanyolországban, Valencia tartományban
Villar del Buey, község Spanyolországban, Zamora tartományban
Villar del Campo, település Spanyolországban, Soria tartományban
Villar de Ciervo, település Spanyolországban, Salamanca tartományban
Villar del Cobo, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Villar de Fallaves, község Spanyolországban, Zamora tartományban
Villar de Gallimazo, település Spanyolországban, Salamanca tartományban
Villar del Humo, község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Villar del Infantado, község Spanyolországban, Cuenca tartományban
Villar de los Navarros, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban
Villar del Olmo, község Spanyolországban, Madrid tartományban
Villar del Pedroso, település Spanyolországban, Cáceres tartományban
Villar del Río, település Spanyolországban, Soria tartományban
Villar del Salz, község Spanyolországban, Teruel tartományban
Villar de Samaniego, település Spanyolországban, Salamanca tartományban
Villar de la Yegua, település Spanyolországban, Salamanca tartományban